Форшві́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 60 км на південь від Страсбура, 8 км на схід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 421 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1274,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Форшвір на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Форшвір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн